El nombre Juninho puede referirse a las siguientes personas:

 Juninho Paulista, seudónimo del futbolista brasileño de la Sociedade Esportiva Palmeiras, Oswaldo Giroldo Júnior.
 Juninho Pernambucano, seudónimo del exfutbolista brasileño Antônio Augusto Ribeiro Reis Junior.
 Juninho, seudónimo del futbolista brasileño del Tigres UANL, Anselmo Vendrechovsky Junior.
 Juninho, seudónimo del futbolista brasileño de Los Angeles Galaxy, Vitor Gomes Pereira Junior.
 Juninho, seudónimo del exfutbolista brasileño de Kawasaki Frontale y Kashima Antlers, Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Junior
 Juninho Petrolina.